Astravets (vitryska: Астравец) är en stad i Belarus.   Den ligger i länet Hrodna, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mіnsk. Astravets ligger  meter över havet har  invånare.

Natur och klimat 
Terrängen runt Astravets är huvudsakligen platt. Astravets ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Astravets. Runt Astravets är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Astravets är det största samhället i trakten.

I omgivningarna runt Astravets växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Se även 
 Städer i länet Hrodna
 Belarus städer

Referenser

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Städer i Hrodna voblasć